Асинье () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен, округ Ренн, кантон Лифре. Расположена в 4 км к востоку от Ренна. Через территорию коммуны  протекает река Вилен.

Население (2018) — 6 814 человек.

История
Существуют местная легенда, что в Асинье обитала муза, вдохновлявшая своей необыкновенной красотой поэтов и музыкантов. Это вызвало ревность Медузы Горгоны, которая стала искать музу, чтобы украсть ее красоту и сделать ее бессмертной, превратив в статую. Муза пыталась убежать от Медузы, но в последний момент обернулась, чтобы запомнить этот мир, который она больше не увидит. Медуза увидела ее, и муза сразу же превратилась в статую. В это время река Вилен вышла из берегов и смыла статую. Согласно этой легенде, реку назвали именно так (в перевод с французского Вилен означает гадкий, непослушный). По слухам, статую музы все же нашли на берегу Вилена, около нынешней мельницы Деге.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина Турского начала XX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 3,7 %
 промышленность — 32,6 %
 строительство — 9,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 32,6 %
 государственные и муниципальные службы — 21,2 %

Уровень безработицы (2018) — 7,5 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Иль и Вилен — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 290 (Франция в целом — 21 730, департамент Иль и Вилен — 22 230).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Асинье с 2014 года занимает социалист Оливье Деас (Olivier Dehaese). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 80,23 % голосов.

Города-побратимы 
  Вахтендонк, Германия
  Шейка-Маре, Румыния

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея